Franciszek Löwy (1890-1968), polski oficer
 Friederike Löwy (1910-1994), austriacka pływaczka
 Icchak Löwy (1887-1942), polski aktor teatralny
 Kornél Löwy (1893-1974), węgierski matematyk i fizyk

 Zobacz też
 Loewy